Буквић (или Буква; у писаним изворима: -{Biukvity}-, -{Bukvity}-, -{Bukvich}-, -{Bukvics}-, -{Bukovith}-, -{Bukvits}-) је буњевачко презиме, које је први пут забележено у Суботици и Бајмоку 1686. године. Осим тога, забележено је и у Сегедину (1689—1711), Чикерији (1826), Сомбору (1896), Новом Саду, Бачкој Тополи, Оџацима и Чантавиру (1876—84).

Међу истакнутим носиоцима овог презимена вреди истаћи Илију Буквића из Суботице, којем су, као и жени му (Марији Франчишковић) и сину им (Луки), уручени племићки лист и угарска грбовница у Пожуну 28. октобра 1741. године. Племство је проглашено у Бачкој жупанији 30. априла 1742, а идуће године Илија је постао први градски већник у Суботици.

Референце 

Буњевачка презимена
Мађарско племство